Деле́дино— село в Молоковском районе Тверской области, входит в состав Молоковского сельского поселения.

География 
Находится в 15 километрах к северо-востоку от районного центра Молоково.

История 
В Списке населенных мест Тверской губернии 1859 года значится владельческое село Деледино, 51 двор, 330 жителей, две православных церкви, ярмарка. Во второй половине XIX — начале XX века село было центром одноимённых волости и прихода Весьегонского уезда. В 1888 году — 68 дворов, 333 жителя, здесь земское училище (открыто в 1869), постоялый двор, торговая площадь, 3 ярмарки в год; промыслы: пильщики, плотники, бондари. В 1918 году Деледино центр волости Весьегонского уезда, в 1919 — Краснохолмского уезда, в 1925 — Бежецкого уезда. С 1929 года село центр сельсовета в составе Молоковского района (с 1935 года — в Калининской области).

С 2005 года — центр Делединского сельского поселения, с 2015 года — в составе Молоковского сельского поселения.

В 1997 году — 93 хозяйства, 243 жителя. Администрация сельского округа, льнозавод, правление колхоза «Сознание», неполная средняя школа, ДК, библиотека, медпункт, отделение связи, магазин.

Население

Достопримечательности 
Сохранилась Спасская церковь (1821 год).

Деледино входило в состав имения Ивана Матвеевича Олсуфьева (см.Олсуфьевы) (родной брат жены Александра Григорьевича Демидова Просковьи Матвеевны Демидовой урожденной Олсуфьевой). Храм построен по проекту главного архитектора эпохи Екатерины II, основателя архитектурного классицизма в России Ивана Егоровича Старова. Он же приходился шурином А. Г. Демидову.

Известные люди 
Уроженцы села Деледино:
 А. И. Тодорский (1894—1965), советский военный деятель.
 И. Е. Козлов (1913—1989), Герой Советского Союза (1943).
 П. М. Медведев (1900—1968), советский ботаник.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Молоковского района